Arthur Wint (1920-1992) – velocista e mezzofondista giamaicano
 Maurice Dean Wint (1962) – attore canadese 
 Peter de Wint (1784-1849) – pittore inglese